Walsh steht für:
 Walsh (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Walsh County, Verwaltungseinheit in North Dakota
 Walsh College, private Hochschule in Troy, Michigan
 Walsh University, private Universität in North Canton, Ohio
 Walsh-Diagramm, graphische Darstellung, in der die Geometrie eines Moleküls aufgetragen ist
 Walsh-Code, mathematischer Begriff
 Walsh-Funktion, Gruppe von periodischen mathematischen Funktionen

Walsh ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Walsh (Colorado), Ort im Baca County, Colorado
 Walsh (Illinois), Ort im Randolph County, Illinois
 Walsh (Kentucky), Ort im Greenup County, Kentucky
 Walsh (Louisiana), Ort im Bienville Parish, Louisiana
 Walsh (Michigan), Ort im Schoolcraft County, Michigan
 Walsh (Mississippi), Ort im Warren County, Mississippi
 Walsh (Pennsylvania), Ort im Clearfiled County, Pennsylvania
 Walsh (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Marinette County, Wisconsin
 Walsh Landing, Kalifornien
 Walsh Station, Kalifornien

geografische Objekte:
 Walsh Bluff, Felsenkliff auf Heard, Heard und McDonald-Inseln, Indischer Ozean

 Walsh Knob, Hügel auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Walsh-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Walsh Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Walsch
 Welsh